Да́ниэль Ван Бю́йтен (, МФА ; ) — бельгийский футболист, играл на позиции защитника, выступал за мюнхенскую «Баварию» и национальную сборную Бельгии. Победитель Лиги чемпионов 2013 года.

Карьера

Клубная 
В 1998 году Ван Бюйтен дебютировал за «Шарлеруа», в котором начинал карьеру.

В 1999 году перешёл в льежский «Стандард».

С 2001 года по 2004 год играл за французский «Олимпик Марсель». Выступая в составе французского клуба на позиции защитника, забивал едва ли не больше всех в команде. Сезон 2003/04 Ван Бюйтен провёл в аренде в «Манчестер Сити».

С 2004 по 2006 год выступал в «Гамбурге».

Летом 2006 года перешёл в «Баварию». 3 апреля 2007 года в четвертьфинале Лиги чемпионов забил два гола в ворота «Милана», чем спас свою команду от поражения. При Юргене Клинсманне он прочно уселся на скамейку запасных. Зато Луи ван Гал нашёл с ним общий язык. 4 февраля 2010 года Ван Бюйтен продлил свой контракт до 2012 года. 30 апреля 2012 года Ван Бюйтен продлил контракт с «Баварией» ещё на один сезон.

14 августа 2014 года объявил о завершении карьеры.

Международная 
В сборной Бельгии дебютировал в 2001 году в матче против сборной Сан-Марино. Играл на чемпионате мира 2002 года.

Достижения 
 «Гамбург»
 Победитель Кубка Интертото: 2005

 «Бавария»
 Чемпион Германии (4): 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14
 Обладатель Кубка Германии (4): 2008, 2010, 2013, 2014
 Обладатель Суперкубка Германии (2): 2010, 2012
 Обладатель Кубок немецкой лиги: 2007
 Победитель Лиги чемпионов: 2012/2013
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2013
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2013

Список матчей 

Итого: 62 матча / 9 голов; 27 побед, 14 ничьих, 20 поражений.

Литература

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт
 Профиль игрока на FCBayern-Munchen.com

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Бавария II»